Germil peut désigner :
au Portugal :
Germil, paroisse civile de la municipalité de Penalva do Castelo, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Germil, paroisse civile de la municipalité de Ponte da Barca, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.